

Населені пункти та їхні частини
 Покшивниця — гміна в Пултуському повіті Мазовецького воєводства
 Покшивниця — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Покшивниця — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Покшивниця — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Покшивниця — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Покшивниця — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Покшивниця — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Покшивниця — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Покшивниця — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Покшивниця — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Покшивниця — частина села Собово в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Покшивниця — частина села Капусьники в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Покшивниця — частина села Вятровець у гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки